Narrativa – relato de eventos ou experiências relacionadas
 Narrativa em blocos – técnica literária
 Narrativa escrava – gênero literário
 Narrativas do Espólio – livro póstumo de escritos de Franz Kafka
 Narrativa digital – processo digital de produção textual
 Narrativa interativa – narrativa sem um roteiro predefinido
 Narrativa moldura – técnica narrativa
 Narrativa multiforme – narrativa com múltiplas versões
 Narrativa de Paul Ricoeur – narrativa segundo a perspectiva do filósofo Paul Ricoeur
 Narrativa em primeira pessoa –  história narrada por um personagem
 Narrativa transmídia – narrativa em múltiplos canais de mídia

Desambiguação